A150 ou A-150 peut faire référence à plusieurs choses.

 Autoroute A150, une autoroute française ;
 Billard A 150 D, D1, D2 et D6, des autorails construit par les Établissements Billard ;
 Classe A-150, une future classe de cuirassés de la Marine Impériale Japonaise.